Sannat ist der Name zweier Gemeinden:

 Sannat auf der maltesischen Insel Gozo, siehe Sannat (Malta)
 Sannat in der französischen Region Nouvelle-Aquitaine, siehe Sannat (Creuse)